El Huracán Lane (2018) es la segunda tormenta más fuerte jamás registrada en el Pacífico Central, el huracán más húmedo de Hawaii desde el huracán Hiki en 1950.

El nombre Lane se ha utilizado ocho ciclones tropicales en el Pacífico Oriental.
 Tormenta tropical Lane (1978) – Fue una tormenta tropical débil pero nunca afectó en el país.
 Tormenta tropical Lane (1982) – Una tormenta tropical pero nunca afectó en el país.
 Huracán Lane (1988) – Una huracán categoría 2 que afectó a Hawaii como baja remanente.
 Huracán Lane (1994) – Una huracán categoría 4 que no afectó en el país.
 Huracán Lane (2000) – Una huracán categoría 2 que afectó en California pero no se reportaron víctimas.
 Huracán Lane (2006) – Una huracán categoría 3 que tocó tierra en el estado de Sinaloa en México
 Huracán Lane (2012) – Una huracán categoría 1 que no afectó en las áreas afectadas.

El nombre de Lane ya fue usado en la temporada de 2018 pero es posible que sea usado de nuevo o retirado en la temporada de 2024.